Уголёк:

 Уголёк — беспородная собака, запущенная (вместе со второй такой же собакой по кличке Ветерок) в космос в 1966 году.
 «Уголёк» (до сер. 2000-х) — название поезда № 37/38, сообщением Донецк—Киев.
 Уголёк — посёлок, Железногорский район, Курская область, Россия.
 «Уголёк» — название украинского футбольного клуба «Шахтёр» (Горловка) в 1981 и 1982 годах.
 «Уголёк» — украинский футбольный клуб из города Димитров (ныне — Мирноград).
 «Уголёк» — советский футбольный клуб из города Красноармейск (ныне — Покровск, Украина).
 «Уголёк» — украинский мини-футбольный клуб из города Макеевка.

См. также 
 Уголь (значения)